Dömötör ist der Name folgender Personen:

 Dömötör (Kardinal) (Demeter; † 1387), ungarischer Geistlicher, Erzbischof von Esztergom
 Dömötör (Bischof) (Demeter; † 1398), ungarischer Geistlicher, Bischof von Nitra

Dömötör ist der Familienname folgender Personen:

 András Dömötör (* 1978), ungarischer Regisseur

 Mihály Dömötör (1875–1962), ungarischer Rechtsanwalt und Politiker
 Patrik Dömötör (* 2000), slowakischer Leichtathlet
 Zoltán Dömötör (1935–2019), ungarischer Schwimmer und Wasserballspieler